El Masters de Roma 2018, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2018 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 75a edició del torneig es va disputar entre el 9 i el 20 de maig de 2018 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El tennista manacorí Rafael Nadal es va imposar per vuitena ocasió a Roma (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013), fita sense precedent en el circuit, sobre l'alemany Alexander Zverev, defensor del títol. Aquest fou el tercer títol de la temporada i 32è títol de categoria Masters del seu palmarès. A més, aquesta victòria li va permetre recuperar el número 1 del rànquing individual tot just una setmana després d'haver-lo cedit a Roger Federer. La ucraïnesa Elina Svitolina va reeditar el títol aconseguit l'any anterior per aconseguir també el tercer títol de la temporada, i es va imposar a la número 1 del rànquing, la romanesa Simona Halep. La parella masculina formada pels colombians Juan Sebastián Cabal i Robert Farah van guanyar el títol més important del seu palmarès, de fet els primers sud-americans en guanyar un Masters. El tennista croat Mate Pavić va esdevenir número 1 del rànquing de dobles, el tennista més jove (24 anys) des de 1996. La parella femenina formada per l'australiana Ashleigh Barty i la neerlandesa Demi Schuurs van guanyar el títol de dobles en el primer torneig que disputaven conjuntament.

La italiana Roberta Vinci es va retirar del tennis després de perdre en primera ronda.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2018
ATP World Tour 2018
WTA Tour 2018